Фаррер (, ) — французьке і англійське прізвище. У французькому варіанті вимови наголос падає на останній склад. В англійському — на перший.

 Клод Фаррер (1876—1957) — французький письменник.
 Реджинальд Фаррер (1880—1920) — англійський мандрівник і колекціонер рослин.

Примітки 

Англійські прізвища
Французькі прізвища